Les championnats de Tunisie d'escrime 2011 sont une compétition d'escrime tunisienne organisée en 2010-2011 par la Fédération tunisienne d'escrime (FTE).

Liste des épreuves 
 Épée masculine et féminine 
 Fleuret masculin et féminin 
 Sabre masculin et féminin

Deux journées sont organisées pour chaque discipline pour les catégories seniors et cadets, une seule journée pour les juniors, minimes et benjamins.

Épée

Hommes 
La première journée d'épée masculine se déroule le 14 novembre 2010, la deuxième journée s'est déroulée le 24 avril 2011. Jawher Miled remporte le titre après avoir remporté les deux journées ; Mohamed Ben Aziza, deuxième au terme des deux premières journées, se classe second. La troisième place revient à Karim Kamoun et Mohamed Mehdi Akremi.

Dames 
La première journée d'épée féminine se déroule le 28 novembre 2010, la deuxième journée s'est déroulée le 17 avril 2011. Dorra Ben Jaballah remporte le titre après avoir remporté le match barrage (15-14) contre Marwa Dridi ; Yosra Hayouni et Maya Mansouri se classent troisièmes.

Fleuret

Hommes 
La première journée du fleuret masculin se déroule le 21 novembre 2010, la deuxième journée s'est déroulée le 17 avril 2011. Mohamed Ayoub Ferjani remporte le titre après avoir remporté les deux journées ; Haithem Bessaoud, troisième au terme des deux premières journées, se classe second. La troisième place revient à Yassine Chamakhi et Ahmed Aziz Besbes.

Dames 
La première journée du fleuret féminin se déroule le 14 novembre 2010, la deuxième journée s'est déroulée le 24 avril 2011. Haïfa Jabri remporte le titre après avoir remporté les deux journées ; Jouda Louhichi se classe seconde. La troisième place revient à Racha Ferchichi et Rima Ammar.

Sabre

Hommes 
La première journée du sabre masculin se déroule le 28 novembre 2010, la deuxième journée s'est déroulée le 17 avril 2011. Souhaib Sakrani, deuxième au terme de la première journée, gagne la deuxième journée et le titre. Hichem Samandi, vainqueur de la première journée, se classe deuxième après avoir perdu en demi-finale de la deuxième journée contre Iheb Ben Chaaben ; ce dernier est classé troisième avec Ahmed Maher Mlayeh.

Dames 
La première journée du sabre féminin se déroule le 21 novembre 2010, la deuxième journée s'est déroulée le 24 avril 2011. Fatma Grami, après avoir perdu en demi-finale de la première journée, remporte la deuxième journée et le titre. Yosra Ghrairi, troisième lors de la première journée et finaliste de la deuxième journée, termine seconde. La troisième place revient à Siwar Ben Jabrallah et Amira Ben Chaabane.

2011
Escrime
Compétition d'escrime à Tunis